Конквест () — фамилия. Известные носители:
  (1930—2018) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1984—1987).
  (1916—1968) — австралийский футбольный вратарь, игрок сборной Австралии (1947—1950).
 Конквест, Роберт (1917—2015) — англо-американский историк и писатель.
 Конквест, Стюарт (род. 1967) — английский шахматист, гроссмейстер (1991), спортивный комментатор.
 Конквест, Эдмунд (до 1502—1549) — английский политический деятель, член Палаты общин Англии от графства Бедфордшир (1545).

Примечания